Joham ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Joham (* 1949), österreichischer Friseur
 Isolde Maria Joham (1932–2022), österreichische Künstlerin
 Josef Joham (1889–1959), Bankfachmann